Dit is een lijst van planetoïden 10801-10900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 21 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (10801) Lüneburg || 1992 SK26|| 23 september 1992 || F. Börngen
|-
| (10802) Masamifuruya || 1992 UL6|| 28 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10803) Caléyo || 1992 UK9|| 21 oktober 1992 || T. Seki
|-
| (10804) Amenouzume || 1992 WN3|| 23 november 1992 || T. Urata
|-
| (10805) Iwano || 1992 WG5|| 18 november 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10806) Mexico || 1993 FA2|| 23 maart 1993 || E. W. Elst
|-
| (10807) Uggarde || 1993 FT4|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (10808) Digerrojr || 1993 FT5|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (10809) Majsterrojr || 1993 FS14|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (10810) Lejsturojr || 1993 FL15|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (10811) Lau || 1993 FM19|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (10812) Grötlingbo || 1993 FZ25|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (10813) Mästerby || 1993 FE31|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (10814) Gnisvärd || 1993 FW31|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (10815) Östergarn || 1993 FU32|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (10816) - || 1993 FZ35|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (10817) - || 1993 FR44|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (10818) - || 1993 FK81|| 18 maart 1993 || UESAC
|-
| (10819) Mahakala || 1993 HG || 19 april 1993 || J. DeYoung
|-
| (10820) Offenbach || 1993 QN4|| 18 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (10821) Kimuratakeshi || 1993 SZ || 16 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10822) Yasunori || 1993 SK1|| 16 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10823) Sakaguchi || 1993 SM1|| 16 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10824) - || 1993 SW3|| 24 september 1993 || G. J. Garradd
|-
| (10825) Augusthermann || 1993 SF4|| 18 september 1993 || F. Börngen
|-
| (10826) - || 1993 SK16|| 19 september 1993 || H. E. Holt
|-
| (10827) Doikazunori || 1993 TC3|| 11 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10828) Tomjones || 1993 TE5|| 8 oktober 1993 || Spacewatch
|-
| (10829) Matsuobasho || 1993 UU || 22 oktober 1993 || T. Seki
|-
| (10830) Desforges || 1993 UT6|| 20 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (10831) Takamagahara || 1993 VM2|| 15 november 1993 || T. Urata
|-
| (10832) Hazamashigetomi || 1993 VN2|| 15 november 1993 || T. Kobayashi
|-
| (10833) - || 1993 VJ4|| 11 november 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (10834) Zembsch-Schreve || 1993 VU5|| 8 november 1993 || Spacewatch
|-
| (10835) Fröbel || 1993 VB8|| 12 november 1993 || F. Börngen
|-
| (10836) - || 1994 CS2|| 14 februari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (10837) Yuyakekoyake || 1994 EJ1|| 6 maart 1994 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (10838) Lebon || 1994 EH7|| 9 maart 1994 || E. W. Elst
|-
| (10839) Hufeland || 1994 GY9|| 3 april 1994 || F. Börngen
|-
| (10840) - || 1994 LR || 1 juni 1994 || A. Sugie
|-
| (10841) Ericforbes || 1994 PP1|| 12 augustus 1994 || R. H. McNaught
|-
| (10842) - || 1994 UY1|| 31 oktober 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (10843) - || 1994 YF2|| 30 december 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (10844) - || 1995 AG || 2 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (10845) - || 1995 AA1|| 6 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (10846) - || 1995 AW2|| 2 januari 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (10847) Koch || 1995 AV4|| 5 januari 1995 || F. Börngen
|-
| (10848) - || 1995 BD1|| 25 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (10849) - || 1995 BO1|| 25 januari 1995 || S. Otomo
|-
| (10850) Denso || 1995 BU4|| 26 januari 1995 || A. Nakamura
|-
| (10851) - || 1995 CE || 1 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (10852) - || 1995 CK || 1 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (10853) Aimoto || 1995 CW || 6 februari 1995 || T. Kojima
|-
| (10854) - || 1995 DO1|| 22 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (10855) - || 1995 DR1|| 26 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (10856) Bechstein || 1995 EG8|| 4 maart 1995 || F. Börngen
|-
| (10857) Blüthner || 1995 EZ8|| 5 maart 1995 || F. Börngen
|-
| (10858) - || 1995 FT || 28 maart 1995 || T. Kobayashi
|-
| (10859) - || 1995 GJ7|| 1 april 1995 || S. Otomo
|-
| (10860) - || 1995 LE || 3 juni 1995 || Spacewatch
|-
| (10861) Ciske || 1995 MG1|| 22 juni 1995 || Spacewatch
|-
| (10862) - || 1995 QE2|| 26 augustus 1995 || T. B. Spahr
|-
| (10863) Oye || 1995 QJ3|| 31 augustus 1995 || AMOS
|-
| (10864) Yamagatashi || 1995 QS3|| 31 augustus 1995 || T. Okuni
|-
| (10865) Thelmaruby || 1995 SO33|| 21 september 1995 || Spacewatch
|-
| (10866) Peru || 1996 NB4|| 14 juli 1996 || E. W. Elst
|-
| (10867) Lima || 1996 NX4|| 14 juli 1996 || E. W. Elst
|-
| (10868) - || 1996 RF5|| 3 september 1996 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (10869) - || 1996 SJ4|| 21 september 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (10870) Gwendolen || 1996 SY4|| 25 september 1996 || G. C. L. Aikman
|-
| (10871) - || 1996 TG7|| 5 oktober 1996 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (10872) Vaculík || 1996 TJ9|| 12 oktober 1996 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (10873) - || 1996 TF11|| 11 oktober 1996 || K. Endate
|-
| (10874) Locatelli || 1996 TN19|| 4 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (10875) Veracini || 1996 TG28|| 7 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (10876) - || 1996 UB || 16 oktober 1996 || T. Kobayashi
|-
| (10877) Jiangnan Tianchi || 1996 UR || 16 oktober 1996 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (10878) Moriyama || 1996 VV || 3 november 1996 || Y. Ikari
|-
| (10879) - || 1996 VM3|| 6 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (10880) Kaguya || 1996 VN4|| 6 november 1996 || N. Sato
|-
| (10881) - || 1996 VA5|| 4 november 1996 || T. Urata
|-
| (10882) Shinonaga || 1996 VG5|| 3 november 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10883) - || 1996 VU5|| 14 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (10884) Tsuboimasaki || 1996 VD9|| 7 november 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10885) Horimasato || 1996 VE9|| 7 november 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10886) Mitsuroohba || 1996 VR30|| 10 november 1996 || T. Okuni
|-
| (10887) - || 1996 XU25|| 12 december 1996 || T. Urata
|-
| (10888) Yamatano-orochi || 1996 XT30|| 6 december 1996 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (10889) - || 1997 AO1|| 2 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (10890) - || 1997 AY2|| 4 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (10891) Fink || 1997 QR3|| 30 augustus 1997 || ODAS
|-
| (10892) Gianna || 1997 SX2|| 23 september 1997 || Farra d'Isonzo
|-
| (10893) - || 1997 SB10|| 19 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (10894) Nakai || 1997 SE30|| 30 september 1997 || Spacewatch
|-
| (10895) Aynrand || 1997 TC18|| 11 oktober 1997 || G. R. Viscome
|-
| (10896) - || 1997 UZ14|| 26 oktober 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (10897) - || 1997 VW3|| 7 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (10898) - || 1997 WJ2|| 23 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (10899) - || 1997 WN13|| 24 november 1997 || T. Kagawa, T. Urata
|-
| (10900) Folkner || 1997 WF21|| 30 november 1997 || T. Kobayashi|}

Planetoïdenlijsten